Sarkissowa ist im russischsprachigen Raum die weibliche Form des armenischstämmigen Familiennamens Sarkissow und Name folgender Personen:
Marina Sarkisova (* 1982), usbekische Violinistin
Karina Sarkissova (* 1983), russische Balletttänzerin

Siehe auch:
 Sarkissow